Дженкинс, Роберт:
 Дженкинс, Роберт (моряк) (?—1745) — английский купец и моряк.
  — член Палаты представителей США из Пенсильвании.
  (1900—1978) — политик Британской консервативной партии, а также член Парламента в течение 13 лет.